Ла Палестина има више значења:

 Ла Палестина (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палестина (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палестина (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палестина (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палестина (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палестина (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику